„Akizuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Akizuki” – niszczyciel typu Akizuki z okresu II wojny światowej
 „Akizuki” (DD-161) – niszczyciel typu Akizuki z lat 50. XX wieku
 „Akizuki” (DD-115) – niszczyciel rakietowy typu Akizuki z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów